Andi Rauschmeier (ur. 9 września 1970 w Salzburgu) – austriacki skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1990/1991, kiedy zajął 28. miejsce w klasyfikacji generalnej. 

Jego największym sukcesem są trzy medale mistrzostw świata juniorów. W 1988 zdobył złoty medal w konkursie drużynowym. W 1989 zdobył srebrny medal indywidualnie i złoty z drużyną.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1988/1989: 37.
 sezon 1989/1990: 28.
 sezon 1990/1991: 39.

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych chronologicznie 
  Engelberg – 11-02-1990 (3. miejsce)

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 1989 Zawody w Vang i Hedmark (NOR) – srebrny medal

 Drużynowo
 1988 Saalfelden am Steinernen Meer (AUT) – złoty medal
 1989 Zawody w Vang i Hedmark (NOR) – złoty medal

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Ludzie urodzeni w Salzburgu
Urodzeni w 1970